Patriotten, een Nederlandse politieke beweging uit het eind van de 18e eeuw
iemand die liefde voor het vaderland voelt; zie Vaderlandsliefde
MIM-104 Patriot, een luchtdoelraket
Patriot (motorfiets), een motorfietsmerk
Patriot (Worlds of Fun), een omgekeerde achtbaan in attractiepark Worlds of Fun
Patriot (Castles n' Coasters), een achtbaan in attractiepark Castles n' Coasters
Patriot (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2015
 Patriot (Indiana), plaats in de VS